Кри́ста Пярмякоски (; ), до замужества — Ляхтеэнмя́ки () — финская лыжница, пятикратный призёр Олимпийских игр, семикратный призёр чемпионатов мира.

Карьера 

Дебютной гонкой в Кубке мира для Ляхтеэнмяки стала спринтерская гонка в родном Куусамо, которая прошла 29 ноября 2008 года. Спортсменка смогла пройти квалификацию, но выбыла уже в первом раунде, а в первой дистанционной гонке на 10 км стала 31-й. В своём первом сезоне Ляхтеэнмяки участвовала не во всех стартах, но на чемпионате Финляндии стала второй в гонке на 10 км классическим ходом, проиграв только Айно-Кайсе Сааринен. На чемпионате мира среди юниоров в 2008 году Криста выиграла серебряную медаль в гонке преследования. В этом же сезоне Ляхтеэнмяки участвовала на Чемпионате мира в чешском Либереце, где бежала только в гонке на 10 км и стала в ней 37-й.

Сезон 2009/10 оказался для финки более успешным — она выиграла золото на чемпионате мира среди юниоров в немецком Хиндерцартене и прошла отбор в сборную Финляндии на Олимпиаду. В Канаде финка принимала участие в двух гонках — в коньковой гонке на 10 км она была 52-й, а в марафоне она заняла 32-ю позицию.

Сезон 2010/11 в полной мере раскрыл талант юной финки — после того, как завершила карьеру Вирпи Куйтунен, Криста стала неотъемлемым участником финской эстафетной команды, а на Тур де Ски она стала лучшей финкой — заняла шестое место в общем зачете и смогла завоевать свой первый кубковый подиум — стала второй в преследовании в немецком Оберхофе. Ещё одним достижением Ляхтеэнмяки стало золото в десятикилометровой гонке на чемпионате мира среди юниоров.

На чемпионате мира 2011 года Криста принимала участие во всех видах программы и смогла завоевать две медали — серебро в командном спринте (вместе с Айно-Кайсой Сааринен) и бронзу в классической эстафете, где она бежала завершающий этап.

В 2017 году на Чемпионате мира по лыжным видам спорта, проходившем в Лахти, открыла медальный счет сборной Финляндии, завоевав первую серебряную медаль в скиатлоне.

Чемпионка Финляндии 2017 в гонке на 30 км.

На Олимпийских играх 2018 года Пярмякоски завоевала три медали. В первой же проводившейся среди женщин гонке — скиатлоне 7,5+7,5 км — сумела получить бронзу, уступив победительнице Шарлотте Калла из Швеции всего 10,1 секунды. Для неё эта медаль стала первой олимпийской наградой в личных соревнованиях. В шестой день соревнований Пярмякоски завоевала свою вторую на этой олимпиаде бронзовую медаль, поделив третье место в гонках на 10 км свободным стилем с норвежкой Марит Бьёрген. Свою третью медаль, на этот раз серебряную, Пярмякоски завоевала в лыжном марафоне — гонках на 30 км классическим стилем.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Личная жизнь 
Муж Кристы — Томми Пярмякоски. Ранее он был личным физиотерпевтом гонщика Формулы-1 Себастьяна Феттеля, а также на профессиональном уровне занимался хоккеем в США и Финляндии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лыжники Финляндии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года